Мокиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Мокиевка — село в Чернухинском районе Полтавской области.
 Мокиевка — село в Роменском районе Сумской области.